Il Campionato di Formula 4 degli Emirati Arabi Uniti 2022 è una serie di corse automobilistiche per gli Emirati Arabi Uniti regolata secondo le normative FIA di Formula 4, e organizzata e promossa dalla Emirates Motorsport Organization (EMSO), precedentemente nota come Automobile & Touring Club degli Emirati Arabi Uniti (ATCUAE) e AUH Motorsports.
La stagione è iniziata il 12 gennaio all'Autodromo di Dubai e si concluderà il 19 febbraio nel circuito di Yas Marina.

Monoposto 
Vengono utilizzate le nuove Tatuus di seconda generazione la Tatuus T-421 con motore Abarth, per la prima volta anche le vetture di FIA Formula 4 avranno il sistema di sicurezza Halo.

Team e piloti

Calendario e Risultati 
Il trentuno agosto del 2021 viene ufficializzato il calendario della stagione 2022, come l'anno precedente tutte le gare si svolgono negli Emirati Arabi Uniti sui circuiti di Dubai e Yas Marina. Il calendario è formato da cinque round ognuno formato da quattro gare. Inoltre tra 9 e il 12 dicembre del 2021 in concomitanza con il Gran Premio di Abu Dhabi si tiene un evento dimostrativo (Trophy Round) non valevole ai fini del campionato.

Classifiche

Classifica Piloti

Collegamenti esterni 
 

Serie automobilistiche per vetture monoposto